Acas steht für:

Acas (Ocros), Ort in der Provinz Ocros (Peru)
Distrikt Acas, Distrikt in der Provinz Ocros (Peru)

Siehe auch:
Remigijus Ačas, litauischer Politiker
 ACAS